La Third Division 1966-1967 è stato il 40º campionato inglese di calcio di terza divisione.

Squadre partecipanti

Classifica finale 
Legenda:
      Promosso in Second Division 1967-1968.
      Retrocesso in Fourth Division 1967-1968.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti le squadre venivano classificate secondo il quoziente reti.

Risultati

Tabellone

Voci correlate 

 First Division 1966-1967
 Second Division 1966-1967
 Fourth Division 1966-1967
 FA Cup 1966-1967
 Football League Cup 1966-1967
 Charity Shield 1967

Collegamenti esterni 

 
 
 

Calcio nel 1966
Calcio nel 1967
1966-1967